TDLo steht für:
 Geringste bekannte toxische Dosis, engl. toxic dose low

TD-LO steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz im Tschad

TDLO